Хардер () — немецкая фамилия. 

Известные носители:
 Хардер, Август (1775—1813) — немецкий композитор и музыкальный критик.
 Хардер, Артур (1910—1964) — гауптштурмфюрер СС.
 Хардер, Генрих (1858—1935) — немецкий художник.
 Хардер, Олаф (род. 1941) — немецкий учёный.
 Хардер, Пернилле (род. 1992) — датская футболистка.